Nationaltheater (Teatro Nazionale in lingua tedesca) può riferirsi a:

 Germania
 Nationaltheater Mannheim – teatro di Mannheim
 Nationaltheater – teatro di Monaco di Baviera
 Deutsches Nationaltheater – teatro di Weimar